

Sigle 

Le sigle CMB peut signifier :

Établissement ou entreprise 
 Centre médical de la Bourse ;
 Compagnie du Mont-Blanc, une société de gestion des remontées mécaniques de la vallée de Chamonix ;
 Compagnie maritime belge, un groupe de transport maritime belge ;
 Compagnie monégasque de banque, une banque privée de la principauté de Monaco ;
 Crédit mutuel de Bretagne, une banque mutualiste bretonne affiliée au Crédit mutuel ;

Navires 

 HM Coastal Motor Boat 4, vedette côtière rapide de la Royal Navy ;

Sciences et techniques 
 en cosmologie, cosmic microwave background (en français, fond diffus cosmologique), le plus lointain rayonnement émanant de l'univers observable ;
 en géophysique, core-mantle boundary (en français, limite noyau-manteau ou discontinuité de Gutenberg) ;
 en microbiologie, concentration minimale bactéricide.

Code 
Le code CMB peut faire référence à :
 l'aéroport international Bandaranaike, à Katunayake, près de Colombo (Sri Lanka), selon la liste des codes AITA des aéroports.

Argot internet 
 Comme Ma Bite (Voir Liste de termes d'argot Internet)

Code IATA des aéroports